Эйми Фуллер (; 21 июля 1991, Фарнборо, Хэмпшир) — британская сноубордистка.

Биография 
Родилась и выросла в городе Фарнборо в графстве Кент. В двенадцатилетнем возрасте переехала в США и прожила там три с половиной года. С 16 лет выступает за международную команду Roxy.

Эйми Фуллер принимала участие в соревнованиях по слоупстайлу на зимних Олимпийских играх 2014, в итоге она заняла 17 место.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФИС
 Эйми Фуллер на сайте ОИ-2014
 Официальная страница в социальной сети Facebook 

Сноубордисты Великобритании
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года